STT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cyril E. King, Charlotte Amalie / Saint Thomas, Isole Vergini Americane